, стилизовано как TRIGGER, также Studio Trigger — японская  анимационная студия, основанная бывшими сотрудниками Gainax Хироюки Имаиси и Масахико Оцука в августе 2011 года.

История 
Хироюки Имаиси и Масахико Оцука основали Trigger в 2011 году вскоре после ухода из Gainax. Название студии и официальный сайт были раскрыты в октябре 2011. Помимо помощи в производстве разных сериалов, студия выпустила короткий фильм Little Witch Academia и аниме Kill la Kill, выходившее с октября 2013 по март 2014. 8 июля 2013 года Trigger запустили кампанию на Kickstarter для поддержки второго эпизода Little Witch Academia. Проект достиг своей цели в $150.000 за менее чем 5 часов, собрав в итоге $625,518. 11 марта 2014 года было объявлено, что студия будет заниматься адаптацией ранобэ Inō-Battle wa Nichijō-kei no Naka de.

Продукция

Аниме-сериалы

ONA

Фильмы

Короткометражки

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 
 

Компании Токио
Аниме-студии